Симона Капаррини (род. 5 января 1972 года, Флоренции) — итальянская . Свободно говорит на английском и французском, довольно хорошо говорит на испанском. Известна по фильмам: Римские приключения Вуди Аллена, где она играет тетю Джоан, встревоженного члена римского высшего общества, в паре с Пенелопой Крус; Ромео и Джульетта Карло Карлеи, с Полом Джаматти, Дамианом Льюис, Хейли Стейнфилд, Дугласом Бутом, Стелланом Скарсгардом и Эдом Уэствиком; и фильмом производства Warner Bros. Агенты А.Н.К.Л., режиссёра Гая Ричи.

Ранние годы 
Симона Капаррини, родом из Тосканы, родилась в семье сапожников. Окончила Театральную Академию Драмы в Генуе, пройдя трёхлетнюю программу обучения. После получения диплома, переехала в Нью-Йорк, чтобы учиться актёрскому мастерству в Театре Юнион-Сквер с американским актёром Джорджем Диченцо.

Карьера 
Дебютным фильмом с участием Симоны Капаррини стала картина Il muro di gomma, режиссёра Марко Ризи. Затем на роль своей партнёрши в свой же фильм Nestore l’ultima corsa её избрал Альберто Сорди. В этой картине её героиню звали Вильма, по сценарию она дочь давней подруги персонажа Сорди. Благодаря этой работе Симона получила определенную известность, продвигая вместе с Сорди фильм в разных городах.

В этом же году Симона получила камео в оскароносном фильме Почтальон (1994) Майкла Рэдфорда, где сыграла Эльзу Моранте, и где её партнёром был Филипп Нуаре; затем она сыграла Урсулу в фильме Banditi (1995) Стефано Минуччи сБеном Газзарой в главной ролиi; и позже снялась в полнометражном фильме Антонелло Гримальди Il cielo e' sempre piu' blu' (1996), с ярким актёрским ансамблем.

Симона принимала участие во многих итальянских, французских и испанских сериалах. Среди них: Ein Haus in der Toscana  (1993), Габи Кубаха для немецкого ТВ; Compañeros (1998) Хосе Рамона Айерры для испанского ТВ; Мари Франссон (2000) Кристиана Спьеро для французского телевидения; Гордость (2004) Джорджо Серафини и Витторио де Систи, за драматическиую роль Эльвира Грациани в котором Симону очень хвалили критики i; в телефильме Доктор клоун (2008) Маурицио Ничетти; в драматическом сериале Il Mostro di Firenze (2009) Антонелло Гримальди, основанном на реальной истории Флорентийского монстра, где она сыграла Даниэла Стефаначчи, мать жестоко убитого мальчика; Io e mio figlio- Nuove storie per il commissario Vivaldi (2010) режиссёра Лучано Одоризио с Ландо Буццанкой; Una Buona stagione (2012) Джанни Лепре и др.

Симона продолжила работу в Италии, Франции и США, появившись во многих художественных фильмах: в 2000 году появилась в картине Io Amo Andrea (2000) Франческо Нути, , где она играет Ирен, в паре с Франческой Нери; в 2001 году она снялась в Suor Sorriso, ремейке культового фильма Поющая монахиня, где она играет Клару (одну из главных ролей, высоко оцененную критиками), в постановке американского режиссёра Роджера Дойча. Затем её задействовали: Тонино Серви в фильме Il Quaderno della spesa  (2003); Лука Минийеро и Паоло Дженовезе в комедии Nessun messaggio в segreteria (2005), где Симона играет смешную консьержку, собравшую восторженные отзывы, в сотрудничестве с Карло делле Пьяне и Пьерфранческо Фавино; Николас Альберти и Жан Мах во французской научно-фантастической ленте 8th Wonderland (2008),; Паоло Дженовезе, в кассовом хите Immaturi (2010), Режиссёр: , где ей досталась роль Кати, нимфоманки из группы терапии, и где ей довелось поработать с Раулем Бова; Томмазо Roсселини в картине Interno Giorno (2011), где она воплотила образ Мартины, кинозвезды агентства по поиску талантов, и где она работала с Фанни Ардан; и т. д.

Последние новости 
В 2012 году Симона Капаррини заработала ещё больше , в Италии и за рубежом, , когда её выбрал Вуди Аллен на роль тёти Джоан в свой очередной фильм Римские приключения. Фильм собрал более был более 70 миллионов долларов в мировом прокате, став одним из самых коммерчески успешных в фильмографии Аллена.

В 2013 году Симона Капаррини появилась в фильме Ромео и Джульеттарежиссёра Карло Карлеи; она исполнила эпизодическую роль знатоной женщины, подруги семьи Капулетти. 

В 2015 году снялась в шпионском боевике Гая Ричи Агенты А.Н.К.Л.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Simona Caparrini at the Internet Movie Database
 Simona Caparrini at the Los Angeles Film Festival Hollywood Reporter
 Simona Caparrini LA premiere «To Rome with Love» Variety
 Simona Caparrini at the premiere of «To Rome with Love» in LA
 Simona Caparrini at the Woody Allen Pages
 Simona Caparrini press
 Simona Caparrini LAFF red carpet
 Simona Caparrini’s interview on her early life and career (in Italian)

Киноактрисы Италии